Блюхерово — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Блюхерово — прежнее название села Чкалово Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Блюхерово — прежнее название села Ленинское Ленинского района Еврейской автономной области.